Utrechtse School (schilderkunst) 
Utrechtse School (theologie)
Utrechtse School (architectuur)
Utrechtse School (fenomenologie)